Knefelkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Knefelkamp (1927–2017),  deutscher Politiker
 Ulrich Knefelkamp (1951–2020), deutscher Historiker